Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2006 byla juniorská hokejbalová akce roku 2006.

Účastníci

Skupiny

Skupina A 

Tabulka

Zápasy

Skupina B 

Tabulka

Zápasy

Skupina O 5.–7. místo 

Tabulka

Semifinálová skupina 

Tabulka

pozn.: o postup do finále nakonec rozhodlo, které první dva týmy daly nejvíc gólů

Zápasy

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2006
Hokejbal v Itálii
Sportovní události v Itálii
Sport v Aostě
Sport v Itálii v roce 2006